Il singolare  dello  San Marino CEPU Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Filippo Volandri era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Daniel Köllerer.

Andreas Seppi ha battuto in finale Potito Starace 7–6(4), 2–6, 6–4.

Teste di serie

  Andreas Seppi (campione)
  Óscar Hernández (secondo turno)
  Björn Phau (secondo turno)
  Victor Crivoi (primo turno)

 Daniel Köllerer (semifinali)
 Daniel Gimeno Traver (secondo turno)
 Olivier Rochus (secondo turno)
 Alberto Martín(primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

San Marino CEPU Open 2009